Župnija Sv. Marjeta je lahko:

 Župnija Sv. Marjeta niže Ptuja, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Marjeta ob Pesnici, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, Škofija Celje

Glej tudi 

 Župnija Šmarjeta, Škofija Novo mesto